Cratere Brashear – cratere lunare
 Cratere Brashear – cratere su Marte